Theydon kan syfta på: 

 Theydon Bois
 Theydon Garnon
 Theydon Mount